Air Comet, ранее известная как Air Plus Comet, — бывшая авиакомпания Испании со штаб-квартирой в Мадриде, осуществлявшая чартерные и регулярные дальнемагистральные пассажирские перевозки из Мадрида в 13 пунктов назначения в Центральной и Южной Америки.

Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) являлся международный аэропорт Барахас в Мадриде. Компания работала в партнёрских соглашениях с боливийской AeroSur и другими известными перевозчиками.

История 
11 декабря 1996 года в связи с финансовыми проблемами прекратила работу небольшая испанская авиакомпания «Oasis Airlines», эксплуатировавшая единственный пассажирский самолёт Airbus A310. Этот лайнер и большинство сотрудников прежнего перевозчика стали основной базой для вновь образуемой магистральной компании. Авиакомпания Air Plus Comet была основана 23 декабря 1996 года и начала операционную деятельность 1 марта следующего года. Базовым аэропортом перевозчика являлся мадридский аэропорт Барахас, в котором для обслуживания его рейсов использовался Терминал 1. Организация компании проходила в некоторой спешке и изначально не было выбрано её официальное название, поэтому код ИКАО «MPD» был присвоен перевозчику по первым буквам его основателей (Мата, Паскуаль и Диас).

Air Plus Comet, в-основном, работала на рынке дальнемагистральных чартерных перевозок из Мадрида и Пальмы-де-Майорка в аэропорты Америки и стран Карибского бассейна. В январе 2007 года компания сменила официальное название на Air Comet и сосредоточилась на регулярных пассажирских перевозках по тем же направлениям, взяв на себя несколько маршрутов в Латинскую Америку обнакротившейся авиакомпании Air Madrid.

Банкротство 
11 февраля 2009 года комитет ИАТА отстранил Air Comet от коммерческих перевозок в связи с невыплатой очередного взноса в январе 2009 года.

21 декабря 2009 года Верховный суд Лондона удовлетворил требования немецкого банка HSH Nordbank, связанные с невыполнением Air Comet условий оплаты платежей за арендованные воздушные суда. Таким образом, авиакомпания была юридически отстранена от эксплуатации четырёх лайнеров Airbus A330-200 и продажи билетов на свои рейсы, после чего Air Comet объявила себя банкротом и прекратила операционную деятельность.

Маршрутная сеть 

В декабре 2009 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Air Comet включала в себя следующие пункты назначения:

Европа
 Мадрид — мадридский аэропорт Барахас хаб
Северная Америка
 Гавана — международный аэропорт имени Хосе Марти
Южная Америка
 Богота — международный аэропорт Эль-Дорадо
 Буэнос-Айрес — международный аэропорт имени министра Пистарини
 Гуаякиль — международный аэропорт имени Хосе Хоакина де Ольмедо
 Лима — международный аэропорт имени Жоржа Чавеса
 Кито — международный аэропорт имени маршала Сукре
 Санта-Крус-де-ла-Сьерра — международный аэропорт Виру-Виру

Флот 
21 декабря 2009 года воздушный флот авиакомпании Air Comet составляли следующие самолёты:

По состоянию на 19 февраля 2009 года средний возраст воздушных судов авиакомпании Air Comet составлял 12,2 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Блог сотрудников авиакомпании Air Comet
 Флот авиакомпании Air Comet
 Флот авиакомпании Air Comet на сайте planespotters.net
 Former Air Comet cabin crew naked for 2010 calendar 

Упразднённые авиакомпании Испании